Az 1924. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 18 km-es versenyszámát február 2-án rendezték a Jég stadionban. Az aranyérmet a norvég Thorleif Haug nyerte meg. A Magyarországot képviselő Déván István a 31. helyen végzett, Szepes Béla viszont nem ért célba.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F18